Nørager kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Nørager (Buerup Sogn) – en herregård i Buerup Sogn i Kalundborg Kommune
 Nørager (Norddjurs Kommune) – en bebyggelse i Nørager Sogn i Norddjurs Kommune
 Nørager (Rebild Kommune) – en bebyggelse i Durup Sogn i Rebild Kommune
 Nøragergård – en herregård i ovennævnte sogn
 Nørager Mark – en bebyggelse i Nørager Sogn i Norddjurs Kommune
 Nørager Plads – en plads i Vanløse i Københavns Kommune

 Nørager Sogn